Kwintesencja (z łac. quinta essentia, dosł. piąta esencja) to:
 eter – piąty żywioł klasyczny (obok ziemi, ognia, wody i powietrza);
 kwintesencja – w fizyce hipotetyczna postać ciemnej energii, mająca wyjaśnić coraz szybsze rozszerzanie się Wszechświata.